Oak Creek ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Oak Creek (Colorado), Ort im Routt County, Colorado 
 Oak Creek (Georgia), Ort im Paulding County, Georgia 
 Oak Creek (South Carolina), Ort im Greenville County, South Carolina
 Oak Creek (Texas), Ort im Nolan County, Texas 
 Oak Creek (Utah), Ort im Sanpete County, Utah 
 Oak Creek (Wisconsin), Ort im Milwaukee County, Wisconsin 

Fließgewässer:

in den Vereinigten Staaten:
 Oak Creek (Verde River), Nebenfluss des Verde River in Arizona
 Oak Creek (Kalifornien)
 Oak Creek (Oregon)
 Oak Creek (Michigansee)

in Kanada:
 Oak Creek (Manitoba)

in Australien:
 Oak Creek (Flinders River), Nebenfluss des Flinders River in Queensland, Australien